Жуан () — португальское мужское имя, аналог имён Иван и Иоанн, испанского Хуан, французского Жан. В Средние века при отсутствии единой нормы орфографии наблюдались различные варианты записи имени: .

 Жуан I Добрый, Жуан Великий (1357—1433) — король Португалии и Алгарве, положивший начало Ависской династии.
 Жуан II Совершенный (1455—1495) — дважды король Португалии и Алгарве (1477—1477 и 1481—1495 годы).
 Жуан III Благочестивый (1502—1557) — король Португалии и Алгарве (1521—1557). Племянник Жуана II, сын Мануэля I Великого.
 Жуан IV Восстановитель (1604—1656) — король Португалии и Алгарве с 1640 года, 8-й герцог Брагансский.
 Жуан V (1689—1750) — 24-й король Португалии (1706—1750), 11-й герцог Брагансский.
 Жуан VI (1767—1826) — король Объединённого королевства Португалии, Бразилии и Алгарве с 1816 по 1826 год.
 Жуан Конго I, Жуан I Конголезский (; автох.: Нзинга Нкуву) — правитель Королевства Конго в 1470—1509 годах.
 Жуан (герцог Валенсия-де-Кампос)
 Жуан Мануэл (1537—1554) — инфант Португалии.
 Жуан Соареш де Пайва (ок. 1140 — дата смерти неизвестна) — португальский трубадур.
 Жуан де Кангас — средневековый галисийский жонглёр. 
 Жуан Витор Гомес да Силва (род. 2001) — бразильский футболист.
 Жуан Силвейра дос Сантос — бразильский футболист.
 Жуан Карлос Пиньейро (1932—2011) — бразильский футболист.
 Жуан Батиста де Алмейда Гаррет (1799—1854) — португальский писатель и политический деятель.
 Жуан Перейра, или Жамба (род. 1977) — ангольский футболист.
 Жуан Барбоза Родригис (1842—1909) — бразильский ботаник.

См. также 
 Жуан-Диас — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти. 
 Сан-Жуан-де-Бриту — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон. 
  (значения)
 Жоан — мужское имя.
 

Португальские имена